Miejscowości w USA:
 White Plains – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
 White Plains – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Greene
 White Plains – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins
 White Plains – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 White Plains – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry